Labrusca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Vitis labrusca; o
 el nombre común de la planta Vitis vinifera.